Sint-Clarakerk is een kerk die gewijd is aan de heilige Clara van Assisi.
Sint-Clarakerk (Jette)
Sint-Clarakerk (Cheb), Tsjechië

ook:
Klarakerk (Stockholm)
H.H. Franciscus en Clarakerk (Delft)
Stiftskerk Sint-Clara (Dortmund)
Sint-Clarakerk en -klooster (Porto)

Clarakerk